Joseph Darnand, militaire et homme politique français.
 Tony Darnand, pêcheur sportif français.

Homonymie
Homonymie de patronyme